Elenco delle Specie di Syringa (Serenella) :
Syringa adamiana
Syringa affinis
Syringa afghanica
Syringa amurensis
Syringa chinensis
Syringa correlata
Syringa dilatata
Syringa emodi
Syringa giraldiana
Syringa giraldii
Syringa hyacinthiflora
Syringa hybrid
Syringa japonica
Syringa josiflexa
Syringa josikaea
Syringa julianae
Syringa komarowii
Syringa laciniata
Syringa luminifera
Syringa meyeri
Syringa microphylla
Syringa oblata
Syringa palibiniana
Syringa patula
Syringa pekinensis
Syringa persica
Syringa pinetorum
Syringa pinnatifolia
Syringa prestoniae
Syringa protolaciniata
Syringa pubescens
Syringa reflexa
Syringa reticulata
Syringa robusta
Syringa sempervirens
Syringa suspensa
Syringa sweginzowii
Syringa tigerstedtii
Syringa tomentella
Syringa velutina
Syringa villosa
Syringa vulgaris 
Syringa wilsonii
Syringa wolfii
Syringa yunnanensis

Voci correlate 
Syringa
Giardinaggio
Floricoltura
Pianta ornamentale
Specie botaniche in Italia

Syringa
Syringa
Syringa